Die Superliga ist die höchste Frauen-Fußballliga Rumäniens.

Die Superliga wurde 2013 eingeführt und löste die Liga I als höchste Liga ab, die nun die zweithöchste Stufe ist (unterteilt in die Staffeln Nord und Süd). Zwölf Mannschaften ermitteln in der Superliga mit Hin- und Rückspiel an 22 Spieltagen den rumänischen Meister. Die Meistermannschaft qualifiziert sich für die UEFA Women’s Champions League. Rekordsieger ist Olimpia Cluj mit elf Titeln.

Vereine der Saison 2019/20 
 Olimpia Cluj
 Universitatea Galați
 Fortuna Becicherecu Mic
 Vasas Femina Odorhei Secuiesc
 Piroș Security Arad             
 Heniu Prundu Bârgăului
 CSS Târgoviște
 Independența Baia Mare
 Universitatea Alexandria
 Luceafărul Filiași
 Fairplay București 
 Selena SN Constanța

Alle Meister seit 1991

Divizia A 
 1990/91  ICIM Brașov 
 1991/92  CFR Craiova 
 1992/93  ICIM Brașov 
 1993/94  Fartec Brașov 
 1994/95  Fartec Brașov 
 1995/96  Interindustrial Oradea 
 1996/97  Motorul Oradea 
 1997/98  Motorul Oradea 
 1998/99  Conpet Ploiești 
 1999/00  Conpet Ploiești 
 2000/01  Regal București
 2001/02  Regal București
 2002/03  Clujana Cluj
 2003/04  Clujana Cluj
 2004/05  Clujana Cluj
 2005/06  Clujana Cluj

Liga I 
 2006/07  Clujana Cluj
 2007/08  Clujana Cluj
 2008/09  Clujana Cluj
 2009/10  Municipal Târgu Mureș
 2010/11  Olimpia Cluj
 2011/12  Olimpia Cluj
 2012/13  Olimpia Cluj

Superliga 
 2013/14  Olimpia Cluj
 2014/15  Olimpia Cluj
 2015/16  Olimpia Cluj
 2016/17  Olimpia Cluj

Liga I 
 2017/18  Olimpia Cluj
 2018/19  Olimpia Cluj
 2019/20  kein Meister (Abbruch wegen der Corona-Pandemie)
 2020/21  Olimpia Cluj
 2021/22  Olimpia Cluj

Weblinks 
 Homepage des Verbands (rumänisch)
 Vergangene Meister (englisch)

Fußballwettbewerb in Rumänien
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften